Мајкл Лесли Дин (; 2. јун 1968) енглески је фудбалски арбитар. Редовно суди мечеве Премијер лиге, а од 2003. до 2013. био је судија Фифе.

Статистике 

Статистике важе за сва такмичења. Нема доступних података пре сезоне 1997/98.

Референце

Спољашње везе 

Профил на -{refworld.com}-
Статистике Мајка Дина  на -{soccerbase.com}-
 Профил на сајту Фудбалске асоцијације
Профил на -{ratetheref.net}-

Рођени 1968.
Фудбалске судије